Real Live Tour foi uma turnê da banda de heavy metal Iron Maiden de 25 de março de 1993 a 28 de agosto do mesmo ano. Foi a última turnê do vocalista Bruce Dickinson com a banda antes de sua volta em 1999, saindo por causa de sua carreira solo. O último show, em Pinewood Studios, foi filmado e o vídeo foi chamado de Raising Hell.

Como ele já havia anunciado sua saída antes da turnê começar, Bruce diz que os shows eram um desfio, declarando: "nós saíamos ao palco e era como um necrotério. Os fãs do Maiden sabiam que eu sairia, eles sabiam que eram as últimas apresentações, e de repente eu percebi que, como vocalista, você se encontra em uma situação quase impossível. Se você está tipo, 'Uau, isso aqui tá muito legal hoje', eles vão pensar, 'Que babaca. Ele vai sair. Como isso pode ser legal?' Ou você vai e diz, 'Eu sinto muito que eu vou sair - não para travar a noite, mas eu vou sair'? Quer dizer, o que você faz?". O baixista Steve Harris diz que, durante os shows de nível não tão alto, Bruce teria tido um desempenho menor propositalmente, às vezes apenas murmurando no microfone, embora Bruce tenha negado essas acusações.

Datas da turnê

Reference

Setlist 
 Intro
 Be Quick or Be Dead (do álbum Fear of the Dark, 1992)
 The Number of the Beast (do álbum Number of the Beast, 1982)
 Prowler (do álbum Iron Maiden, 1980)
 Transylvania (do álbum Iron Maiden, 1980)
 Remember Tomorrow (do álbum Iron Maiden, 1980)
 Where Eagles Dare (do álbum Piece Of Mind, 1983)
 From Here to Eternity (do álbum Fear of the Dark, 1992)
 Wasting Love (do álbum Fear of the Dark, 1992)
 Bring Your Daughter...To the Slaughter (do álbum No Prayer for the Dying, 1990)
 The Evil That Men Do (do álbum Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
 Afraid to Shoot Strangers (do álbum Fear of the Dark, 1992)
 Fear of the Dark (do álbum Fear of the Dark, 1992)
 The Clairvoyant (do álbum Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
 Heaven Can Wait (do álbum Somewhere in Time, 1986)
 Run to the Hills (do álbum Number of the Beast, 1982)
 2 Minutes to Midnight (do álbum Powerslave, 1984)
 Iron Maiden (do álbum Iron Maiden, 1980)
 Hallowed Be Thy Name (do álbum Number of the Beast, 1982)
 The Trooper (do álbum Piece of Mind, 1983)
 Sanctuary (do álbum Iron Maiden, 1980)

Músicas tocadas em apenas alguns shows
 Wrathchild (do álbum Killers, 1981)
 Wasted Years (do álbum Somewhere in Time, 1986)

Referências

Ligações externas

 Site oficial
 Datas do Real Live Tour

Turnês musicais de 1993
Turnês de Iron Maiden